

Керсі — місто, штат Колорадо
 Керсі — переписна місцевість, штат Пенсільванія